Муни () — фамилия ирландского происхождения.

Известные носители

А, Б 
 Муни, Алекс (род. 1971) — американский политик, конгрессмен Палаты Представителей США от Западной Виргинии.
  (1924—1988) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Ричмонд» (1944).
  (род. 1994) — австралийская крикетчица, обладатель Кубка мира по крикету Twenty20 (2014, 2018, 2020).
  (род. 1966) — ирландский футболист, обладатель Суперкубка Ирландии в составе клуба «ЮКД» (2000).
  (род. 1996) — американская гребчиха, участница Олимпийских игр (2021).
  (1931—2014) — американский военный моряк, глава Управления ВМФ США по морским исследованиям (1983—1987).

Д 
 Муни, Дебра (род. 1947) — американская актриса.
  (род. 1997) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Чикаго Беарз».
  (род. 1967) — ирландский радио- и телеведущий, ведущий RTÉ Radio 1.
 Муни, Джеймс:
 Муни, Джеймс (1861—1921) — американский антрополог, исследователь культуры и обычаев индейцев Северной Америки.
  (1920—1972) — ирландский яхтсмен, участник Олимпийских игр (1948, 1960).
 Муни, Джейсон:
  (род. 1989) — британский футболист, игрок чемпионата Северной Ирландии в составе клуба «Клифтонвилл».
  (род. 1973) — игрок в австралийский футбол, финалист Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Сидней» (1996).
  (1938—2017) — ирландский футболист, чемпион (1964) и обладатель Кубка Ирландии (1964, 1965) в составе клуба «Шемрок Роверс».
 Муни, Джери Линн (более известна как Сьюзан Ховард; род. 1944) — американская актриса, писатель, сценарист и политик.
  (1906—1979) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Сент-Луис Кардиналс» (1934).
  (1916—1988) — ирландский политик, член Сената (1961—1965).
  (род. 1979) — новозеландский политик, член Палаты представителей (с 2020).
 Муни, Джон:
  (1874—1934) — ирландский политик, член Палаты общин Великобритании (1900—1918).
  (1901—1966) — американский жокей, победитель Кентуккийского дерби (1924).
  (1930—2020) — американский инженер-химик, обладатель Национальной медали США в области технологий и инноваций (2002).
  (род. 1955) — американский блюз-музыкант.
 Муни, Джон (род. 1964) — американский гребец-байдарочник.
  (род. 1982) — ирландский крикетчик, чемпион Всемирной крикетной лиги (2013).
  (род. 1998) — американский баскетболист, финалист Национальной баскетбольной лиги Австралазии в составе клуба «Перт Уайлдкэтс» (2021).
  (род. 1958) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Оффали (1982).
  (род. 1984) — ирландский футболист, финалист Кубка Ирландии в составе клуба «Лонгфорд Таун» (2007).

К, Л 
  (род. 1977) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии за объяснительную журналистику (2020).
  (род. 1984) — американский комик и сценарист.
  (род. 1986) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Теннесси Тайтенс».
 Муни, Крэйг (род. 1962) — канадский хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз».
  (род. 1979) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Северный Мельбурн» (1999) и «Джелонг» (2007, 2009).
  (род. 1965) — австралийский комик, лауреат премий Moosehead (2000) и Peace of Wood (2009) Мельбурнского международного фестиваля комедии.

М, Н 
  (1930—1985) — американский яхтсмен, олимпийский чемпион в 6-метровом классе (1948).
 Муни, Малкольм (род. 1944) — афроамериканский музыкант, художник, поэт.
  (1893—1968) — американский физик-реолог, обладатель Медали Чарльза Гудьира Американского химического общества (1962).
  (род. 1958) — ирландский политик, член Палаты представителей (1987—1989).
  (род. 1997) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс».
  (род. 1963) — ирландский блюзовый и джазовый музыкант.
 Муни, Нэйт (род. 1971) — американский актёр.

П, Р 
  (род. 1947) — ирландский политик, член Сената (1987—2007, 2010—2016).
 Муни, Патрик:
  (1880—1942) — австралийский политик, член Сената (1931—1932).
  (1903—1989) — ирландский политик, член Палаты представителей (1954—1969).
  — канадский физик, член Королевского общества Канады (с 2013).
  (1897 — ?) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Ньюкасл Юнайтед» (1924).
 Муни, Пол:
 Муни, Пол (наст. имя — Мешилем Мейер Вайзенфройнд; 1895—1967) — американский актёр.
  (1941—2000) — американский спортивный функционер, президент клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» (1975—1987).
  (род. 1976) — ирландский крикетчик, участник Кубка мира (2007).
  — ирландский социолог, президент Национального колледжа Ирландии (2007—2010).
  (1903—1973) — ирландская актриса, художественный руководитель театра «Эбби» (1948—1963).

Т 
 Муни, Том:
 Муни, Том (1882—1942) — американский профсоюзный активист.
  (род. 1952) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Лиги Нового Южного Уэльса в составе клуба «Мэнли-Уорринга Си Иглз» (1976, 1978).
  (род. 1971) — британский футболист, игрок Премьер-лиги Англии в составе клубов «Уотфорд» и «Бирмингем Сити».
  — австралийский политик, мэр Таунсвилла (1989—2008).

У, Ф, Х 
  (1855—1918) — американский политик, член Палаты представителей от штата Огайо (1915—1917).
  (ок. 1892 — ок. 1958) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Ли» (1921).
 Муни, Фанни (Селлинс; 1872—1919) — американская профсоюзная активистка.
 Муни, Харольд (род. 1932) — американский биолог, эколог, специалист по физиологии растений.

Ч 
 Муни Чарльз:
  (1879—1931) — американский политик, член Палаты представителей от штата Огайо (1919—1921).
 Муни, Чарльз (род. 1951) — американский боксёр легчайшей весовой категории.
  (род. 1965) — австралийский регбист и тренер, главный тренер клуба «Квинсленд Редс» (2008—2009).

Э 
  (род. 1945) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Детройт Лайонс» и «Балтимор Колтс».
 Муни, Эдуард Алоизиус (1882—1958) — американский кардинал и ватиканский дипломат.
  (род. 1975) — папуа-новогвинейская бегунья, чемпионка Южнотихоокеанских игр в эстафетах 4×400 м (1999) и 4×100 м (2007).

  (1929—1999) — французская актриса.

Псевдонимы 
 Пол Муни — американский киноактёр
 Муни — псевдоним русского поэта Самуила Киссина

Другое 
 Муни в дхармических религиях и йоге — человек, практикующий обет молчания мауна.
 Муни — село в Ботлихском районе Дагестана.
 Муни — залив (эстуарий) на западе Африки.